Indiana Line to marka o włoskim rodowodzie, istniejąca w branży audio od 1977 roku. Nazwa marki nawiązuje do jej korzeni, które sięgają znacznie dalej, bo do lat 60. XX w., kiedy to przedsiębiorstwo Selectra współpracowało z Utah – amerykańskim producentem sprzętu hi-fi (Utah to także region w USA, w którym obecność plemion indiańskich jest najbardziej skoncentrowana). Działania po Selectrze przejął Alcor, a kiedy Utah upadła, jej miejsce zajęła nowa marka, którą w nawiązaniu do dotychczasowych działań postanowiono nazwać Indiana Line. Nazwa ta miała również nawiązywać do jakości przypisywanej wówczas anglosaskim komponentom.

Hasłem przewodnim marki Indiana Line od wielu lat jest „Suono Puro”, co z języka włoskiego można tłumaczyć jako „czysty dźwięk”.

Historia marki Indiana Line

Początki Indiana Line, czyli Selectra 
Początek marce Indiana Line dała spółka Selectra – właściciel marki Revac – która importowała do Włoch głośniki amerykańskiej marki Utah. Co warte podkreślenia, wówczas zamiast kompletnych produktów, chętniej importowano części. Było to bardziej opłacalne niż sprowadzanie gotowych modeli, natomiast składanie kolumn odbywało się już na miejscu – we Włoszech.

Przejęcie produkcji przez Alcor 
Po upadku Utah, która nie była w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu cen w swoim kraju, pałeczkę od Selectry przejęła spółka Alcor. Postanowiła ona kontynuować produkcję sprzętu. Oprócz importu podzespołów do kolumn głośnikowych na Półwysep Apeniński, opracowywała także nowe konstrukcje – już nie jako Utah, a pod nową marką – Indiana Line.

Pierwsze modele w ofercie 
Jednymi z pierwszych modeli dostępnych pod szyldem Indiana Line były Mini xa, 1xa, 2x, 3xa, 4xa i BMx. W modelach z serii xa wykorzystano kopułkę wysokotonową Phenolic Ring Dome. Kolumny te charakteryzowały się wyrównanym brzmieniem, dużą efektywnością oraz niskimi zniekształceniami. Ich sukces był na tyle duży, że Alcor zrezygnowała całkowicie z głośników marki Utah i postanowiła wykorzystywać te projektowane wyłącznie we Włoszech i sygnowane logo Indiana Line.

Marka pod egidą Coral Electronic 
Indiana Line została przejęta w 2006 roku przez koncern Coral Electronic z siedzibą w Turynie, założony w 1975 r. przez Włocha, Eugenio Musso. Coral Electronic to nie tylko domowy sprzęt audio. Spółka ta znana była także w branży głośników samochodowych. 

Przejęcie to okazało się przysłowiowym kamieniem milowym w rozwoju marki Indiana Line. To m.in. zasługa bogatego doświadczenia Coral Electronic w branży elektroniki użytkowej. Pod egidą Coral Electronic marka Indiana Line rozwinęła skrzydła i powiększyła ofertę produktową o konkurencyjne modele, zaprojektowane osobiście przez właściciela i jednocześnie inżyniera Eugenio Musso, zgodnie z hasłem przewodnim marki – „Suono Puro”.

Indiana Line obecnie 
Od początku istnienia marki jej oferta jest sukcesywnie powiększana. W drugiej dekadzie XXI wieku pod marką Indiana Line pojawiły się stereofoniczne komponenty audio (linia Puro). Aktualnie oferta marki oparta jest wyłącznie na kolumnach głośnikowych i głośnikach instalacyjnych.

W ostatnich latach ofertę Indiana Line wzbogaciły m.in. nowe modele z serii Diva. W 2017 roku oferta tej linii kolumn głośnikowych powiększyła się o model Diva 660. Jednym z najnowszych modeli dostępnych pod marką Indiana Line jest natomiast podłogowa kolumna głośnikowa Tesi 561 w białej wersji kolorystycznej .

Trzon najnowszej oferty marki Indiana Line stanowią trzy linie produktowe – Diva, Tesi i Nota, które umożliwiają stworzenie systemu stereo lub zestawu kina domowego. Oprócz tego w ofercie dostępne są kolumny z linii DJ, przeznaczone głównie do nagłośnienia większych powierzchni, a także subwoofery Basso. Ofertę uzupełniają głośniki instalacyjne.

Pomimo zmian właścicielskich inżynier Eugenio Musso nadal uczestniczy w rozwoju kolejnych modeli Indiana Line, sprawując pieczę nad dedykowanym zespołem R&D.

Technologie wykorzystywane przez Indiana Line 
Indiana Line w swoich kolumnach stosuje różnorodne rozwiązania techniczne, które odpowiadają nie tylko za jakość poszczególnych produktów, ale także za ich brzmienie. Możemy tutaj wyróżnić, takie rozwiązania jak:

 radialna komora tłumiąca (Radialvent) – rozwiązanie stosowane w wypadku przetwornika wysokotonowego, którego celem jest zapobieganie generowaniu niepożądanych odbić pod kopułką tweetera,
 Aluring – wykonany z aluminium tzw. pierścień zwarciowy, który znajduje się w układzie magnetycznym woofera i pochłania ciepło wytwarzane przez cewkę przetwornika. Jego zastosowanie pozytywnie wpływa na brzmienie niskich i średnich tonów,
 membrana Curv (Curv cone) – membrana przetwornika o stosunkowo niewielkiej masie, wykonana z materiału o nazwie Curv (kompozytu polipropylenowego), który powstaje przez odpowiednie formowanie termiczne włókien o dużej sztywności, a tym samym o dużym tłumieniu wewnętrznym,
 floating tweeter – głośnik wysokotonowy, dla którego zastosowano tzw. pływające mocowanie ze specjalną podkładką izolacyjną. Rozwiązanie to pomaga redukować drgania, które mogą być przenoszone z obudowy na tweeter,
 DomHorn – falowodowa konstrukcja przetwornika wysokotonowego, która umożliwia uzyskanie czystego brzmienia przy zachowaniu dużej skuteczności kolumny głośnikowej,
 membrana z miki i polipropylenu (mica-polypropylene cone) – membrana przetwornika wykonana z polipropylenu z domieszką miki, co pozwoliło na zwiększenie sztywności tego elementu, a przy tym poprawiło precyzję przetwarzania dźwięku,
 poliestrowa włóknina tłumiąca (100% poliester damping) – wypełnienie wnętrza kolumny głośnikowej poliestrem zapewnia duże tłumienie wewnętrzne, a tym samym pozwala zredukować niepożądane rezonanse pochodzące od obudów głośnikowych,
 obudowa MDF z poprzecznymi wzmocnieniami – skutecznie tłumi wibracje, a dodatkowe, poprzeczne wzmocnienia zwiększają skuteczność redukcji rezonansów,
 cewki powietrzne i kondensatory foliowe (air coils and film capacitors) – elementy te stosowane są w filtrze głośnika wysokotonowego, używanego w większości produkowanych obecnie kolumn Indiana Line. Rozwiązanie to zwiększa wyrazistość w zakresie wysokich częstotliwości, co przekłada się na czyste i naturalne brzmienie.

Indiana Line – strona internetowa marki 
W sierpniu 2022 roku wystartowała nowa strona marki Indiana Line, której generalnym dystrybutorem jest obecnie spółka Audio Klan sp.j. z siedzibą w Warszawie.

Na stronie WWW, oprócz informacji o głośnikach i kolumnach głośnikowych Indiana Line, można znaleźć porady związane z systemami audio stereo i kina domowego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Strona internetowa Coral Electronic 
Strona internetowa Audio Klan 
Oficjalna strona internetowa marki Indiana Line 

Producenci elektroniki użytkowej
Przedsiębiorstwa we Włoszech